Чеславский — фамилия.

Известные носители:

 Чеславский, Василий Владимирович (1875 — не ранее 1937) — российский и украинский военный деятель.
 Чеславский, Иван Богданович (1790—1844) — русский офицер, поэт и переводчик. 
Чеславская
 Чеславская, София Ивановна (урожденная Трофимова; ум. 1874) —  русский педагог; устроительница и начальница Казанского женского епархиального училища.